Имени Чапаева — название населённых пунктов в России:
 Имени Чапаева — посёлок в Красносельском районе Костромской области.
 Имени Чапаева — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Имени Чапаева — посёлок в Марьяновском районе Омской области.
 Посёлок Чапаева (Харьковская область) — название посёлка Раздольное с 1939 по 2016 год.

Прочее 
 Кинотеатр имени Чапаева — кинотеатр (с 1937 года) в городе Киеве на улице Большая Житомирская, 40.

См. также 
 Чапаева

Примечания 

Объекты, названные в честь Василия Чапаева